Claustrophobia peut être :
 un film :
 Claustrophobia, un téléfilm allemand de 1980
Claustrophobia, un thriller de 2003 réalisé par Mark Tapio Kines
 Claustrophobia, un film de 2008 réalisé par Ivy Ho
 Claustrophobia, un film américain de 2011 réalisé par Harlan Schneider
 un épisode de feuilleton télévisé :
 Claustrophobia, un épisode de Code Lyoko
 divers :
 Claustrophobia, une chanson de 1965 des Bee Gees
 Claustrophobia, un jeu de société

Voir aussi 
 Claustrophobie, peur des espaces confinés